Levsja () er en sovjetisk animationsfilm fra 1964 af Ivan Ivanov-Vano.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1964